Fire Bugs – cortometraggio del 1921 diretto da Fred Hibbard (come Fred C. Fishback)
Fire Bugs – cortometraggio di animazione del 1930 diretto da Dave Fleischer